Galicia ha sido el nombre utilizado por siete buques de la Armada Española:

El primer Galicia fue un navío de línea artillado con 70 cañones, botado en 1730. Fue capturado por la flota del almirante Edward Vernon en Cartagena de Indias el 5 de abril de 1741 y hundido por estos mismos el 20 de abril de 1741 tras el ataque de Vernon a Cartagena de Indias.

El segundo Galicia fue un navío de línea artillado con 70 cañones, botado en 1750 y desguazado en Cádiz en 1797.

El tercer Galicia fue un cañonero torpedero que prestó servicio desde 1891 y pertenecía a una serie de seis buques similares aprobados en el programa naval de Rodríguez Arias. Participó en la guerra hispano-estadounidense, prestando servicio en La Habana. Tras la contienda, fue vendido a Venezuela, donde prestó servicio con el nombre de ARV Bolívar.

El cuarto Galicia fue un remolcador, construido en N.V. van der Kuy & van der Ree´s Scheepsweft en Róterdam con el nombre de Z.A.R.1. Ex Saint Clement inglés, fue adquirido el 18 de febrero de 1922 por 9000 libras esterlinas y recibió el nombre provisional de R-5, hasta que fue renombrado Galicia. Estaba propulsado por máquina alternativa de triple expansión y caldera de carbón. Fue artillado durante la guerra civil española, en la que participó en el bando sublevado, y en el curso de la cual tomó parte en el hundimiento del submarino B-6, acción por la que su comandante, Federico Sánchez-Barcáiztegui, recibió la Cruz Laureada de San Fernando. Posteriormente, cambió su nombre por el numeral RR-11, y fue destinado en Ferrol al tren naval. Fue dado de baja en 1967.

El quinto Galicia fue un crucero ligero de la clase Cervera, nombrado originalmente Príncipe Alfonso. Tras proclamarse la Segunda República Española en abril de 1931, fue renombrado Libertad, y con este nombre participó en la guerra civil española en el bando gubernamental. Tras finalizar la contienda, fue renombrado Galicia.

El sexto Galicia fue un buque de asalto anfibio tipo LSD, ex USS San Marco (LSD-25), botado y asignado en 1945 y cedido por la Armada de los Estados Unidos a la Armada Española en 1971. Fue dado de baja en 1987 y desguazado en 1989.

El séptimo Galicia es un buque de asalto anfibio tipo LPD, líder de su clase, botado en 1997 y asignado en 1998, actualmente en servicio en la Armada Española.

Nombres de buques de la Armada de España